W Rumunii
 Dealu Viilor – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Moșoaia
 Dealu Viilor – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Poiana Lacului
 Dealu Viilor – wieś w okręgu Gorj, w gminie Cătunele